Ламела () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ламела, Эрик (род. 1992) — аргентинский футболист, атакующий полузащитник. 
 Ламела, Яго (1977—2014) — испанский легкоатлет, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы в прыжках в длину.